Reichstadt est le nom allemand de la ville de Zákupy (république tchèque)
 Reichstädt (Thuringe), commune allemande
 Le duc de Reichstadt, fils de Napoléon Ier
 Rudy Reichstadt, anticomplotiste